Reti (Estland).
Richárd Réti.
Réti (schaakopening).